Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1970 – 23. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot). Zwycięzcą rozgrywek ligowych w 1970 zostali żużlowcy klubu ROW Rybnik, wywalczając tym samym tytuł drużynowego mistrza Polski.

Charakterystyka rozgrywek 
Do rozgrywek ligowych przystąpiło 16 polskich klubów żużlowych, podzielonych na pierwszą i drugą Ligę, w których występowało po osiem zespołów. Tytułu drużynowego mistrza Polski bronił zespół Stali Gorzów Wielkopolski, natomiast beniaminkiem w I Lidze była drużyna Kolejarza Opole. Po czternastu kolejkach rozgrywek, w których każdy zespół w I i II Lidze rozgrywał mecz z pozostałymi zespołami danej Ligi, walcząc u siebie oraz na wyjeździe, pierwsze miejsce wywalczyła drużyna klubu ROW Rybnik, odnosząc 12 zwycięstw oraz ponosząc 2 porażki. Z pierwszej Ligi do drugiej spadł zespół Unii Leszno, a na jego miejsce awansowała drużyna Unii Tarnów, która zwyciężyła w rozgrywkach II Ligi. Ponadto w wyniku baraży 7 drużyny I Ligi i 2 drużyny II Ligi – zespół Wybrzeża Gdańsk pozostał w I Lidze. Warto dodać, że w III rundzie rozgrywek II Ligi (19 kwietnia), w meczu Stal Rzeszów – Stal Toruń, w 1 biegu wydarzył się tragiczny wypadek, w wyniku którego zginął Marian Rose, a mecz został przerwany.

Pierwsza Liga

Druga Liga

Baraże

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

1970
1970 w sporcie żużlowym
1970 w polskim sporcie